Kultivator kan avse:

 Kultivator (harv) – en typ av harv
 Handkultivator – flera varianter, se hacka
 Kultivator (musikgrupp) – en svensk musikgrupp

Konstnärsgrupper i Sverige